Николай Александрович Жук (01.10.1900, Минск — 25.08.1950, Новосибирск) — директор Новосибирского электровакуумного завода № 617 (1941—1950), лауреат Сталинской премии (1950).

Родился в семье рабочего. Окончил Минское ремесленное училище (1914), работал подручным слесаря в мастерской, слесарем в депо ст. Минск. С 1919 г. служил в РККА.

С 1925 г. слесарь, председатель завкома профсоюза, секретарь парткома на Ленинградском заводе «Русский дизель». С 1930 — зам. директора, в 1933—1938 — директор Ленинградского завода № 211.
В 1935—1937 гг. окончил два курса Ленинградского института повышения квалификации хозяйственников.

В начале 1938 г. арестован по обвинению во вредительстве, через год освобождён.

В 1939—1941 помощник директора завода № 191 по капитальному строительству (г. Фрязино Московской области), зам. начальника Главного управления светотехнической и электровакуумной промышленности Наркомата электропромышленности СССР.

В 1941 г. назначен директором эвакуированного из Ленинграда в Новосибирск завода № 617 (электровакуумный завод).

Награждён орденом Трудового Красного Знамени — за обеспечение фронта средствами радиосвязи.

Под его руководством в 1946 г. создано ОКБ по разработке новых видов ламп, а в 1949 г. — ОКБМ (особое конструкторское бюро машиностроения).
За разработку и освоение производства впервые в СССР металлокерамических ламп в 1950 г. присуждена Сталинская премия (в составе авторской группы).

Избирался депутатом Ленинградского и Новосибирского горсоветов, членом Новосибирского обкома и горкома ВКП(б).

Трагически погиб на охоте 25.08.1950.

Источники 
 Фото http://letopisi54.ru/upload/userfiles/abc/abc7d7238355f310f5a3852cc6844251.pdf стр. 393
 Важнейший арсенал Сибири: развитие оборонной промышленности Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны. Иван Михайлович Савицкий, В. И Шишкин, Институт истории (Российская академия наук. Сибирское отделение). Изд-во СО РАН, 2005 — Всего страниц: 447. Стр. 430
 Энциклопедия: Новосибирск. Владимир Александрович Ламин. Новосибирское книжное изд-во, 2003 — Всего страниц: 1071
 http://www.radionic.ru/book/export/html/1838
Погибшие на охоте